Toxicofera — клада чешуйчатых, объединяющая змей (Serpentes), веретеницеобразных (Anguimorpha) и игуанообразных (Iguania). Родство этих трёх морфологически разнородных групп надёжно подтверждается молекулярно-генетическими исследованиями. Название клады отсылает к гипотезе о том, что способность к выработке яда, наблюдаемая у некоторых представителей основных клад Toxicofera, была унаследована от общего предка; существует и противоположная гипотеза, согласно которой яд эволюционировал многократно в разных группах чешуйчатых.

Филогения 
Современные представления о филогенетических взаимоотношениях между ныне живущими представителями Toxicofera можно отобразить следующей кладограммой (по Wiens et al., 2012 и Zheng & Wiens, 2016):

Примечания 

Чешуйчатые